HCW steht für:
 HC Wacker München, deutscher Sportverein
 HC Wien, österreichischer Sportverein
 Cheraw Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Cheraw (South Carolina), Chesterfield County, South Carolina
 Star1 Airlines (ICAO-Code), litauische Billigfluggesellschaft

Abkürzung